En Pologne, Jastrzębniki est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Jastrzębniki, dans le powiat de Kalisz ;
 du village de Jastrzębniki, dans le powiat de Nowy Tomyśl.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Jastrzębniki, dans la voïvodie de Poméranie occidentale ;
 du village de Jastrzębniki, dans la voïvodie de Sainte-Croix.